Андрей Карзинкин:
 Карзинкин, Андрей Сидорович (1755—1822) — основатель московской купеческой династии Карзинкиных, известный в Москве чаеторговец, купец 1-й гильдии, в прошлом — крестьянин.
 Карзинкин, Андрей Александрович (1825—1906) — купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин Москвы, благотворитель. Внук А. С. Карзинкина